La palabra diamante puede referirse a:

 el diamante, piedra preciosa;

 biografía:
 Juan Bautista Diamante, dramaturgo español del ;
 Diamante, cantante estadounidense de hard rock;

 deporte:
 Diamante, nombre coloquial del campo de béisbol;

 Música:
 Diamante, EP lanzado por Sasha Sokol en 1988.

 hidrografía:
 el río Diamante, curso de agua de la Argentina;
 la laguna del Diamante, espejo de agua de la Argentina;

 localidades y divisiones administrativas:
 el departamento Diamante, división administrativa de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Diamante, ciudad de la Argentina;
 Diamante, localidad de Italia;
 El Diamante, localidad en México.

 miscelánea:
 Bodas de diamante, aniversario de 75 años;
 Diamante, uno de los cuatro naipes de la baraja francesa;
 Diamante, herramienta para cortar vidrios u otras cosas;
 Poema diamante un tipo de poema con forma de un diamante.